Birgitta ist eine Form des weiblichen Vornamens Birgit. 
Birgitta ist Bestandteil folgender Namen:
 Birgitta von Schweden (1303–1373), Birgitta Birgersdotter, schwedische Heilige 
 Birgittenorden, Doppelorden für Nonnen und Mönche, gegründet von der Heiligen Birgitta von Schweden 
 Societas Sanctae Birgittae, schwedische, christliche Vereinigung
 (2744) Birgitta, Asteroid des inneren Hauptgürtels
 
Siehe auch:
 Brigitta
 Birgit
 Birgitte
 Brigitte